Puchar Irlandii w piłce siatkowej mężczyzn 2009 (właściwie VAI Association Cup 2009) – rozgrywki o siatkarski Puchar Irlandii. Brały w nich udział kluby z Premier 32 League, Division 1 oraz Division 2. Zainaugurowane zostały 26 stycznia. Finał odbył się 25 kwietnia w UCD Sports Complex w Dublinie.

Puchar Irlandii po raz drugi z rzędu zdobył klub , który w finale pokonał .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1. runda 
Mecze 1. rundy odbyły się w dniach 26 stycznia-22 lutego.

Ćwierćfinały 
Mecze ćwierćfinałowe odbyły się w dniach 28 lutego-1 marca.

Półfinały 
Mecze półfinałowe odbyły się w dniach 28-29 marca.

Finał 
Mecz finałowy odbył się 25 kwietnia.

Bibliografia 
 

Puchar Irlandii w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w Irlandii
2009 w piłce siatkowej